Il doppio femminile  del torneo di tennis Ellesse Grand Prix 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Carin Bakkum e Nicole Jagerman che hanno battuto in finale Csilla Bartos e Amy Holton 6-4,6-4.

Teste di serie 

 Iwona Kuczynska /  Anne Minter (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Caterina Nozzoli (semifinali)

 Laura Garrone /  Sabrina Goleš (quarti di finale)
 Csilla Bartos /  Amy Holton (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ellesse Grand Prix 1986